Le terme « Garlic » peut faire référence à :

Toponyme 

 la , rivière américaine ;
 le , plaine américaine ;
 le , vallée américaine ;
 , île américaine ;
 le , plaine américaine.

Autres 

 garlic, terme anglais pour l'ail ;
 , groupe musical japonais ;
 l', opération militaire américaine de 1943 ;
 Dragon Ball Z : À la poursuite de Garlic, film d'animation japonais de 1989 ;
 Garlic, personnage de Dragon Ball ;
 Garlic Jr., personnage de Dragon Ball.

Voir aussi